MKT est une abréviation pouvant désigner :
  (Textes mathématiques cunéiformes), ouvrage d'Otto Neugebauer fondamental pour la compréhension des mathématiques babyloniennes ;
 Lincoln MKT, une automobile ;
 le marketing ;
 Mauna Kea Technologies, une entreprise française ;
 Mortal Kombat Trilogy, un jeu vidéo sorti en 1996 ;
 Mario Kart Tour, un jeu vidéo sorti en 2019.